Cette page contient les pages d'homonymie de Montaigne et de Montaigne.

Montaigne 

 George Montaigne (1569-1628), ecclésiastique anglican, évêque puis archevêque ;
 Lawrence Montaigne (1931-2017), acteur et scénariste américain ;
 Marion Montaigne (1980-), auteure de bandes dessinées française ;
 Antoinette Montaigne, femme politique franco-centrafricaine.

 Montaigne, chanteuse australienne à l'Eurovision 2020.

de Montaigne 

 Pierre Eyquem de Montaigne (1495-1568), maire de Bordeaux de 1554 à 1556 ; 
 Michel de Montaigne (1533-1592), philosophe et moraliste français ;
 Raymond de Montaigne (1581-1637), évêque français, petit-neveu de Michel de Montaigne, l'auteur des Essais ;
 Tania de Montaigne (1971-), journaliste et écrivain française.

Autres 
 	
 

Patronyme français